Batulawang (Pataruman), een plaats in Indonesië
Batulawang (Cipanas), een plaats in Indonesië
Batulawang (Cibinong), een plaats in Indonesië